Сен-Супле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 75 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 485 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1322,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Супле на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Супле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Супле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Супле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор